Noddy: Detektyw w Krainie Zabawek (ang. Noddy – Toyland Detective) – brytyjsko–francusko–amerykański serial animowany dla dzieci. Jego światowa premiera miała miejsce 18 kwietnia 2016 roku na antenie brytyjskiej stacji Channel 5. 

W Polsce serial ten jest emitowany przez MiniMini+ (od 19 listopada 2018 roku) i CBeebies (od 3 października 2022 roku). Dostępny jest także w ofercie platformy streamingowej Netflix.

Opis fabuły 
Noddy oraz jego najlepsi przyjaciele rozwikłają rozmaite zagadki i zdumiewające sekrety Klockowa. Najmłodsi widzowie nauczą się logicznego myślenia i zwracania uwagi na szczegóły, ale także dbania o dobre relacje i współpracę. Noddy będzie m.in. badał, kto taki podarował prezenty jego bliskim, i w jakich okolicznościach zagubiły się skrzydełka wróżki Coco.

Obsada 

 Noddy – Santiago Winder, Valin Shinyei, Antonio Mattera, Louis Serkis
 Hoof – Bob Golding
 Smartysaurus – Jess Robinson
 Pat–Pat – Martha Howe–Douglas
 Big Ears – Jonathan Kydd

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie platformy nc+ / Canal+ – Start International Polska

Reżyseria: Anna Apostolakis

Dźwięk: Jerzy Wierciński

Wystąpili:

 Jakub Strach – Noddy
 Janusz Wituch – Wielkouchy
 Lidia Sadowa – Nakręcana Myszka (odc. 1-52)
 Damian Kulec –
 Robo,
 Szekla,
 kapitan piratów
 Agata Skórska – Pat-Pat
 Marta Dobecka – Sprytkozaura
 Maksymilian Michasiów – Kopytko
 Marta Dylewska – Królowa Błyskotka
 Bartosz Martyna – Majster
 Przemysław Glapiński – Marlon
 Klementyna Umer –
 Nakręcana Myszka (odc. 79-104)
 Pakera
 Marcin Franc –
 Deltoid,
 Kucyk

i inni

Lektor:

 Waldemar Barwiński (odc. 1-52),
 Paweł Bukrewicz (odc. 53-104, S1-S3)

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Noddy: Detektyw w Krainie Zabawek w bazie IMDb
 Noddy: Detektyw w Krainie Zabawek w bazie Filmweb

Brytyjskie seriale telewizyjne
Francuskie seriale telewizyjne
Amerykańskie seriale telewizyjne
Netflix